Митхамайн — топоним в Бангладеш:
 Митхамайн — город на востоке Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Митхамайн — подокруг на северо-востоке Бангладеш в составе округа Кишоргандж. Административный центр — город Митхамайн.